USS Coral Sea je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Coral Sea (CVE-57) 
 USS Coral Sea (CVB-43)

Coral Sea